Подгорја могу да буду:

 Доња Подгорја, насељено мјесто на подручју општине Мркоњић Град.
 Горња Подгорја, насељено мјесто на подручју општине Мркоњић Град.